Pilar de Monserrat Diosdado Santos (Tampico, Tamaulipas, 16 de septiembre de 1972) es una cantante, actriz, diseñadora gráfica y promotora cultural mexicana. Es pionera en los géneros del jazz y bossa nova en el noreste del país.

Trayectoria artística

Cantante 
Inició en 994 en el canto profesionalmente, mientras cursaba el último semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). En 1996 participa como contralto del Coro Polifónico de la UASLP que en su mayoría interpretaba música sacra.

En 1997 cambió su residencia a la ciudad de Monterrey, y es en 1998 cuando inicia su incursión en la interpretación de Jazz y Bossa Nova, participando desde entonces en diversos eventos, ciclos de conciertos y festivales culturales, tales como: Temporada de Conciertos Chipinque (2006) Ciclo de Jazz en Casa Guimbarda (2006), Cabaret del Forum Internacional de las Culturas (2007), Ciclo de Bossa Nova (Cultura UANL, 2012), Festival Santa Lucía (2012, 2015 y 2017), Festival Alfonsino (Cultura UANL, 2014) Festival de Jazz Nuevo Léon (2016), Jazz Weekend de San José del Cabo (2017), entre otros. En marzo de 2015 realiza su primer grabación como solista a la que tituló “COMENZANDO”, acompañada al piano por el maestro Carlos Fuentes. Con este material presentó un concierto en la Ciudad de México en el Instituto Mexicano de la Radio en abril de ese mismo año.

En septiembre de 2019 realizó un concierto de aniversario acompañada de la Orquesta de Música Popular de la UANL, para conmemorar sus 25 años como cantante. Este concierto sería presentado en diferentes ciudades de la república, iniciando en Tampico, su ciudad natal.

A la fecha y de manera constante se ha presentado en diversos foros del ámbito privado y público.

Actriz 
Su primer contacto con la actuación fue de manera amateur mientras cursaba la preparatoria en su ciudad natal. Posteriormente, en 1990 cambió su residencia a San Luis Potosí, donde forma parte del Grupo de Teatro del IMSS de esta entidad durante un año.

En 1997 se mudó a la ciudad de Monterrey, y es en 2011 cuando retoma la actuación en el teatro ya de manera profesional, con la puesta “Rojos Zapatos de mi Corazón” del maestro Hernán Galindo.

En 2012 forma parte del elenco del cortometraje “Jugar Contigo”, dirigido por Amado Miranda, el cual fue exhibido en diversos festivales y muestras de cine.

En 2013 participó en la puesta “Polvo de Mariposas”, también del maestro Hernán Galindo, y obtiene un personaje en un capítulo de la serie “Cuenta Pendiente”, transmitida por Telehit y Canal 5.

En 2015 participó en la puesta "Café de Dante", de Karen Kawas y en el 2016 participó en el cortometraje “Hombre Bueno”, de José Luis Solís, el cual ganó como mejor cortometraje en el Festival de Cine de Belice 2018.  En teatro ha forma parte de las puestas "Dieta Rigurosa", de Rodrigo Levar, y en la obra de teatro íntimo breve "Cuídame la espalda por favor" de Fernando Botero.

En 2017 participó de nuevo en la reposición de "Dieta Rigurosa", en la obra de teatro íntimo breve "Incompleta" de Rodrigo Levar y en la exitosa comedia "Entre Familias", de Valeria Macías.

En 2018 participó en la reposición de "Entre Familias" y como alternante en la obra "Entre Seda y Algodón" del maestro Hernán Galindo. También formó parte del elenco del largometraje “La Medusa Inmortal”, proyecto de tesis de Águeda Villarreal.

En 2019 formó parte del elenco de las siguientes obras: "Un Dios Salvaje" de Yazmina Reza; "Bien Danzonero", dramaturgia y dirección de Vidal Medina; "Antes de tí", “Error de Dedo” y “Manos Vacías”, dramaturgia y dirección de Rodrigo Levar; tercera temporada de "Dieta Rigurosa", también del maestro Levar, de la cual se develó placa por 50 representaciones.

En 2020 debido a la contingencia sanitaria por covid 19, incursiona en la grabación de las puestas en escena “Error de Dedo” y “Dieta Rigurosa”, las cuales se transmitieron en temporada por la plataforma digital de Arema Ticket.

Promotora cultural 
Desde el 2006, Pilar Diosdado se desarrolla en el área de la producción artística, primero con la empresa Ars Musé de la empresa Representaciones Artísticas a lado de Oscar Zensei González y desde el 2013 como profesional independiente en alianzas con la iniciativa privada e instituciones gubernamentales a nivel local y nacional. Ha colaborado activamente en la producción y realización del Festival de Jazz Nuevo León, edición 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 . 

En junio del 2020, a raíz a del fallecimiento del guitarrista y compositor Oscar Zensei González, principal impulsor del Festival de Jazz Nuevo León, se integra un comité ciudadano conformado por artistas, músicos, compositores, periodistas, comunicadores y promotores culturales, liderados por Pilar Diosdado, con el objetivo de darle continuidad a sus diversos proyectos, entre ellos el Festival de Jazz que ya había venido posicionando a Nuevo León en la escena internacional del género. En octubre de ese mismo año, el comité realiza como su primer evento el: Concierto Retorno Solar. Homenaje a Oscar Zensei a 50 años a de su nacimiento. Más adelante, en el siguiente año, el comité postularía al artista para el: Reconocimiento post mortem, al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León 2019 por las valiosas aportaciones en el ámbito cultural que en vida hiciera el artista.

En 2021, a pesar de las complicaciones derivadas por la contingencia sanitaria covid 19, se logra una sexta emisión y que gracias a la Secretaría de Cultura y Educación de San Pedro Garza García, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y el apoyo altruista de la plataforma digital llamada Ticketopolis, se conquistan nuevos públicos, ya que además de los llenos permitidos en las sedes del festival, los 6 conciertos magistrales, las jam sessions, las master clases y conferencias llegan a casi 5 mil usuarios de 34 países. 

Bajo la dirección de Pilar Diosdado y otras mujeres involucradas en la gestión, promoción y producción de la sexta edición del festival, se promueve una mayor participación de las mujeres, ya que según un artículo de investigación publicado por Bop Spots en marzo de 2021, las mujeres en la escena nacional del jazz representan menos del 10% del panorama total de músicos de jazz.

Así que con 9 mujeres en una alineación de 50 artistas, el Festival del Jazz Nuevo León 2021, rebasó el promedio nacional de representación dentro del ambiente jazzístico.

De los 20 eventos de la sexta edición, 6 fueron encabezados por mujeres. hecho con el que esta nueva administración busca seguir propiciando un ambiente cultural más inclusivo y representativo para las próximas generaciones. 

Para la séptima emisión correspondiente al 2022 se recibieron más de 90 propuestas de proyectos jazzísticos de toda la República mexicana. Diosdado es presidenta del Festival de Jazz Nuevo León Asociación Civil.

Referencias 

Nacidos en Tampico
Cantantes de jazz
Cantantes en español
Músicos de jazz de México